First Family bezeichnet:
 einen Fossilienfund von Australopithecus afarensis mit der Sammlungsnummer AL 333
 die Familie des Präsidenten der Vereinigten Staaten
 den Originaltitel der US-amerikanischen Filmkomödie Ene Mene Mu und Präsident bist du
 das Comedyalbum The First Family von Vaughn Meader